Сіхарулідзе Автанділ Тамазович (* 1978) — грузинський футболіст, нападник, півзахисник.
 Сіхарулідзе Антон Таріелевич (* 1976) — російський фігурист.
 Васіл Сіхарулідзе (* 1968) — міністр оборони Грузії (2008—2009).
 Сіхарулідзе Давид Кайнович (1973—2017) — грузинський та український військовик, майор запасу Збройних сил Грузії, молодший сержант Збройних сил України, учасник війни в Абхазії 1992—1993 років, російсько-грузинської війни 2008 року, російсько-української війни.
Грузинські прізвища